Bertrand Ract-Madoux (né en 1953), général français, chef d'état-major de l'Armée de terre, gouverneur des Invalides ;
 Daphné Ract-Madoux (née en 1972), sénatrice française ;
 Martine Ract-Madoux (née en 1947), juriste française, ancienne présidente de la Cour de justice de la République ;
  (1881-1957), général français.